Warmbad ist 
 Flüssig-Salzbad zum Härten von Stählen.
 die Bezeichnung für ein Thermalbad
 Ortsname für
 die Stadt Warmbad (Namibia) in Namibia
 die Stadt Bela-Bela in Südafrika, bis 2002 Warmbad
 den Stadtteil Warmbad-Judendorf von Villach in Österreich
 einen Ortsteil von Wolkenstein im Erzgebirge, siehe Warmbad (Wolkenstein)